Рік 1959

 Натуральне число 1959
 1959 рік до нашої ери
 1959 рік нашої ери